Híosz prefektúra, Görögország közigazgatási egysége
 Híosz, Híosz prefektúra székhelye
 Híosz, az Égei-tenger ötödik legnagyobb szigete
Lásd még:
 Khiosz, ógörög város